

Ункітешть () — село у Флорештському районі. Входить до складу комуни Кухурештій-де-Сус.
 Ункітешть () — село у Флорештському районі. Входить до складу комуни Кухурештій-де-Сус.